jid steht für:
 Bu (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Plateau-Sprachen im Bundesstaat Nassarawa, Nigeria

JID steht für:
 JID (* 1990), US-amerikanischer Rapper
 Jabber Identifier, ermöglicht die Adressierung einer „Entität“ innerhalb eines XMPP-Netzwerkes
 Journal of Investigative Dermatology (auch J. Investig. Dermatol.), US-amerikanische wissenschaftliche Fachzeitschrift 
 The Journal of Infectious Diseases (auch J. Infect. Dis.), britische wissenschaftliche Fachzeitschrift

Abkürzung